Churumuco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Churumuco de Morelos, kommunhuvudort, Michoacán de Ocampo, 
 Churumuco (kommun), Michoacán de Ocampo, 
 Churumuco, Tacámbaro, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar